Върнан Анита е нидерландски футболист, полузащитник.

Професионална кариера 
Роден в Кюрасао, заедно с родителите си заминава за Нидерландия, където на 4 години през 1994 започва да тренира в школата на Маарсен Нидерландия, но през 1996 се завръща в Корасао и до 1997 тренира в школата на Вилемстад Кюрасао. Виждайки таланта му, родителите му се завръщат в Нидерландия през 1997 и той отново се присъединява в школата на Маарсен Нидерландия до 1999. През 1999 се присъединява в школата на Аякс Амстердам Нидерландия. Изключително поливалентен футболист – дефанзивен халф, но се справя и като ляв или десен бек, полузащитник. През сезон 2005/06 е повикан в първия състав на тима и на 19 март 2006 прави дебют при загубата с 3:2 от Грьонинген Нидерландия като се превръща във втория най-млад дебютант след Кларънс Зийдорф. През този първи сезон участва и в полуфиналния сблъсък с Рода Нидерландия за купата на Нидерландия. През сезон 2006/07 изиграва два мача за първия тим в първенството и записва дебют на европейската сцена при загубата с 3:0 от Вердер Бремен Германия в купата на УЕФА. През сезон 2007/08 не участва в първия състав, но през 2008/09 се завръща там изигравайки 16 мача. През 2009/10 се утвърждава в първия състав като играе като ляв бек основно – 26 мача, а през сезон 2010/11 играе главно като дефанзивен халф. Като такъв играе и през сезон 2011/12 като влиза в клуб 100 на тима изигравайки стотния си мач. С тима на Аякс Амстердам Нидерландия печели шампионска титла на Нидерландия през сезон 2010/11 и 2011/12, носител на купата на Нидерландия за сезон 2005/06, 2006/07 и 2009/10, носител на суперкупата на Нидерландия през 2007. На 16 август 2012 е продаден на Нюкасъл Юнайтед Англия за сумата от 8,5 милиона евро, като това е втората повишена оферта. Прави дебют за тима на 18 август 2012 при победата с 2:1 над Тотнъм Англия. Европейски дебют за свраките прави на 23 август 2012 при равенството 1:1 с Атромитос Гърция, а дебютен гол вкарва на 8 ноември 2012 при равенството 2:2 с Брюж Белгия, а такъв за първенство вкарва при победата с 4:1 над Хъл Сити Англия на 1 март 2014. Основна роля в халфовата линия на тима играе през сезон 2015/16, след което претърпява контузия и тимът му не успява да извоюва промоция. Такава обаче печели през сезон 2016/17 печелейки първенството Чемпионшип и играейки главно като десен бек. На 9 юни 2017 напуска тима на Нюкасъл Юнайтед Англия, за да се присъедини на 6 юли 2017 към Лийдс Юнайтед Англия. Дебютира за тима на 6 август 2017 като ляв бек при победата с 3:2 над Болтън Уондърърс Англия. През целия сезон играе или като ляв или като десен бек. На 31 август 2018 е даден под наем на Вилем II Нидерландия като дебютира на 1 септември 2018 при загуба от ПСВ Айндховен Нидерландия и остава до 30 юни 2019, след което се завръща в Лийдс Юнайтед Англия. След като води неуспешни разговори за трансфер с Панатинайкос Гърция, разтрогва договора си с Лийдс Юнайтед Англия на 2 септември 2019. На 28 февруари 2020 подписва с ЦСКА. Дебютира за тима на 29 февруари 2020 при загубата от Царско село с 2:1. Разделя се с тима през май 2020, след като първенството е прекратено заради извънредното положение обявено в България във връзка с болестта Ковид 19. На 31 август 2020 се присъединява към РКК Валвейк Нидерландия.

Стартира участията си за националния отбор на Нидерландия до 15 години като изиграва 3 мача и вкарва 4 гола. Рекордьор по мачове за националния отбор на Нидерландия до 17 години с 28 мача и 3 гола като участва на Европейското първенство до 17 години в Италия през 2005 като играе във всички мачове и печели сребърни медали, участва и на Световното първенство до 17 години през 2005 в Перу и печели бронзови медали. След това записва 13 мача и 2 гола за националния отбор на Нидерландия до 19 години, 2 мача за този до 20 години и 6 мача за този до 21 години. През 2007 участва в мача между сборен отбор на Европа срещу сборен отбор на Африка до 18 години (УЕФА – АФК Меридиан Куп) като печели турнира. Повикан е в националния отбор на Нидерландия за пръв път в подготовката за Световното първенство през 2010 в Южна Африка и записва дебют за тима на 26 май 2010 в победта с 2:1 над Мексико, но в крайна сметка отпада от групата ден след това. През 2012 отново попада в разширения списък на тима за Европейското първенство, но отново не попада в официалната група. Изиграва общо три мача за първия състав.

Изявява се като рапър под името JR.

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Нидерландски футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)